Weighed in the Balance – film del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Weighed in the Balance – film del 1913 diretto da Al Christie
 Weighed in the Balance – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Weighed in the Balance – film del 1916 diretto da Howell Hansel